Borovoye kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Borovskoj (ort), Qostanaj, 
 Burabaj, ort, Nordkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar